Aranyosi Péter (1964) asztaliteniszező
 Aranyosi Péter (1972) humorista